Hugo Janssens (acteur), Belgisch acteur
 Hugo Janssens (politicus), Belgisch politicus
 Ugo Janssens, schrijver